Камб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Камб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Камб () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот